Гуреево — название нескольких населённых пунктов:
 Гуреево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Гуреево — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Гуреево — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Гуреево — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.